Armando Queirós Manuel (1966) – ex calciatore angolano naturalizzato cinese
 Diogo Queirós (1999) – calciatore portoghese
 Joel Queirós (1982) – giocatore di calcio a 5 portoghese
 José Maria Eça de Queirós (1845-1900) – giornalista, diplomatico e scrittore portoghese
 Pedro Fernandes de Queirós (1565-1615) – navigatore ed esploratore portoghese

Pagine correlate
 Queiroz